Lufttransport steht für:
 allgemein den Transport auf dem Luftweg, siehe Luftfahrt
 speziell den Transport von Waren über den Luftweg, siehe Luftfracht
 den Luftdienst im Rettungswesen, siehe Luftrettung
 den Zweck von Ventilatoren und Raumluftanlagen, siehe Luftdurchsatz/Luftumsatz
 eine norwegische Fluggesellschaft, siehe Lufttransport (Fluggesellschaft)
 eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft (Lufttransport Süd), siehe LTU
 eine ehemalige deutsche Fluggesellschaft (Ostfriesische Lufttransport), siehe OLT Express

Siehe auch:
Frachtflugzeug
Transportflugzeug
Transporthubschrauber